Грынь

Персоналии 
 Грынь, Виргилиуш (1928—1986) — польский актёр театра, кино и телевидения.

Топонимы 
 Грынь — деревня в Ульяновском районе Калужской области, Россия.